

Geografia 
 Francia
 Castet – comune nella regione della Nuova Aquitania
 Castet-Arrouy – comune nella regione dell'Occitania

Persone 
 Facundo Castet – calciatore argentino, difensore